Finlands finansminister är den minister i Finlands regering som leder Finansministeriet. Under senare år har finansministern brukat hämtas från ett av de stora regeringspartier som statsministern inte tillhör och är ofta tillika vice statsminister.

I Finland har regeringen ofta haft en andra finansminister-portfölj med ansvar för bland annat skattefrågor, varför denna minister ibland kallas skatteminister. Andra finansministern i regeringarna Vanhanen II och Kiviniemi kallades förvaltnings- och kommunminister.

__INNEHÅLLSFÖRTECKNING__

Lista över Finlands finansministrar

Referenser

Externa länkar 
 Finansministeriets webbplats

 
Finansministrar
Finansministrar